Bodian est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Bodian est un prénom masculin peu usité, d'origine celtique.

Bodian est aussi un patronyme, notamment chez les populations Diolas en Afrique noire.

Saint chrétien 
 saint Bodian (), ou Bodianus ou Bozian, originaire du Pays de Galles, ermite en Bretagne ; fêté le 15 mars.

Souverain 
 Bodian Mariba, roi bambara du Kaarta, au Mali, entre 1820 et 1830.

Personnalités portant ce patronyme 
 D. Bodian, coauteur d'un article sur la poliomyélite intitulé Chronic progressive poliomyelitis secondary to vaccination of an immunodeficient child publié dans le New England Journal of Medicine volume 297, issue 5, pages 241 à 245, 1977, .
 Lamine S. Bodian, auteur d'un essai sur l’histoire coloniale du Boulouf.
 Stéphan Bodian, auteur de Zen ! La méditation pour les nuls, ouvrage simple sur la méditation. 
 Oumar Moussa Bodian, gardien dans l'équipe de football du Casa-Sports de Ziguinchor au Sénégal.

Yacine BODIAN: Romancière du Sénégal. Œuvres publiées: "Un plat qui se mange froid" & "Les Bois de Bessir"

Références